Фіґоль — українське прізвище.

Персоналії 
 Фіґоль Атанас Іванович (1908—1993) — громадсько-політичний діяч.
 Фіґоль Володимир (1911—1999) — католицький священик.
 Фіґоль Данило (1907—1967) — музеєзнавець і етнограф.
 Фіґоль Іван (1881—1933) — католицький священик, педагог і галицький церковно-громадський діяч.
 Фіґоль Михайло Павлович (1927—1999) — український живописець і мистецтвознавець.

Українські прізвища